«Бума́жные глаза́ При́швина» — советский фильм 1989 года.
Фильм посвящён популярной в годы Перестройки теме культа личности Сталина.

Сюжет 
Сюжет выстроен по схеме «фильм в фильме». Телережиссёр Павел Пришвин (Александр Романцов) играет роль капитана госбезопасности в ленте о сталинизме, действие которой происходит в 1949 году. Сам Пришвин задумал сделать телепередачу о группе телевизионщиков, работавших в том же 1949 году. Он изучает архивные материалы, беседует с живыми членами группы, пытаясь восстановить события сорокалетней давности. Его внимание привлекает история загадочной гибели одного из актёров. Пришвин проводит расследование, предполагая, что здесь замешано МГБ. Но всё оказалось гораздо прозаичнее. Просто коллега актёра, приревновав к нему свою жену, вставил ему, пьяному, палку от швабры в рукава шубы, в результате чего тот упал и замёрз на морозе.

Необычное название фильма, эти странные «бумажные глаза» — связаны со следующей историей. Дикторам телевидения, читая новости, приходилось время от времени опускать глаза, следя за текстом. И вот в студию пришло письмо, где предлагалось наклеить им на веки бумажные глаза, чтобы, даже когда они будут читать, казалось, что они смотрят на телезрителей. С другой стороны, некоторые критики видят в «бумажных глазах» символ слепоты.

В ролях 
 Александр Романцов — Павел Пришвин
 Павел Рудаков — Лев Шутов
 Ирина Цивина — Алиса Алеева в молодости
 Евгений Барков — Леонид Сергеевич Беркутов
 Алла Шелест — Алиса Алеева
 Олег Ковалов — Хрусталёв
 Сергей Лаврентьев — Сергей Эйзенштейн
 Юрий Цапник — Лёва Шутов в молодости
 Юрий Кузнецов — актёр
 Владимир Дятлов
 Анатолий Векшин — Сан Саныч Шахматов

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валерий Огородников
 Режиссёр: Валерий Огородников
 Оператор: Валерий Миронов
 Художник-постановщик: Виктор Иванов
 Звукооператор — Алиакпер Гасан-заде

Ссылки

Примечания 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1989 года
Фильмы Валерия Огородникова
Фильмы о съёмках